est un film américain réalisé par John Cromwell et sorti en 1931.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Unfaithful
 Réalisation : John Cromwell
 Scénario : Eve Unsell et John Van Druten
 Photographie : Charles Lang
 Musique : Karl Hajos
 Société de production et de distribution: Paramount Pictures
 Pays : américain
 Langue : anglais
 Genre : Drame
 Format : Noir et blanc - 35 mm - 1,20:1 - Son : Mono 
 Durée : 85 minutes
 Date de sortie :  :

Distribution 
 Ruth Chatterton : Lady Fay Kilkerry
 Paul Lukas : Colin Graham
 Paul Cavanagh : Ronald Killkerry
 Juliette Compton : Gemma Houston
 Donald Cook : Terry Houston
 Emily Fitzroy : Tante Janie
 Leslie Palmer : Jeffries
 Syd Saylor : Buck
 Bruce Warren : Steve
 Arnold Lucy : Bishop
 David Cavendish : Gerald 
 Ambrose Barker : Tinker
 Stella Moore : Iris
 George Jackson : Comte Carini
 Eric Kalkhurst : Frank

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1931
Film dramatique américain
Film américain en noir et blanc
Film de Paramount Pictures
Film réalisé par John Cromwell